

Persone 
 Rui Miguel (1983), calciatore portoghese
 Rui Miguel (1984), calciatore portoghese